Часар () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Часар, Дьёрдь (1813—1850) — венгерский скрипач и композитор.
 Часар, Ференц (1807—1858) — венгерский юрист, поэт, писатель, переводчик.